Csehország
 Libkov, település a Chrudimi járásban
 Libkov, település a Domažlicei járásban